Рыбник:

 Рыбник () — город в Польше
 Рыбник — село во Львовской области Украины
 Рыбник — деревня в Словакии, в районе Ревуца
 Рыбник — деревня в Чехии, в районе Чески-Крумлов
 Рыбник — река во Львовской области Украины
 Рыбник — закрытый пирог с рыбной начинкой
 Рыбник — украинская и белорусская фамилия; производное от профессии рыбник (продавец рыбы, иногда рыбак)

Примечания